Shelley, angol családnév
 Shelley, angol keresztnév

Földrajz
 Shelley, Perth kerülete (Ausztrália)
 Shelley, település Brit Columbiában (Kanada)
 Shelley, település Essexben (Anglia)
 Shelley, település Suffolkban (Anglia)
 Shelley, település West Yorkshireben (Anglia)
Művészet
 Shelley (2016) dán film